Petitnicolas est un patronyme français assez rare, particulièrement présent en Lorraine et en premier lieu dans le département des Vosges, où il est né à la fin du Moyen Âge.

Onomastique 
Le patronyme Petitnicolas est composé :
 du prénom Nicolas, à l'image de nombreux patronymes vosgiens dont plus de 60% sont des prénoms (comme Abel et Etienne), des prénoms anciens (comme  et ), des dérivés de prénoms (comme , de Pierre, et , de Demange) ou des prénoms composés attachés (comme  et )
 et de l'épithète « petit » donnant soit une caractéristique physique, soit un ordre familial (le grand est l'aîné et le petit est le cadet), 
L'association de l'épithète « petit » et du prénom « Nicolas » répond à une norme souvent observée pour de nombreux patronymes vosgiens comme , , , , Grandmengin, Grosdemouge, Grandgirard, Grosgeorges, Grandferry, Petitperrin, etc.

Personnalités 
 Michel-Alexandre Petitnicolas (1828-1866), un prêtre et missionnaire né à Coinches dans les Vosges qui mourut décapité et en martyr en Corée le  lors de la sanglante persécution des chrétiens ;
 Robert Petitnicolas (né le  à Nice), un placier domicilié à Nice, décédé le  dans les combats de la Libération de Nice (victime civile) ;

Notes et références

Voir aussi 
  
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien